Pleśna est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Pleśna, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Pleśna, village de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina,
 Pleśna, village de la voïvodie de Poméranie,
 Pleśna, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.